Америкус има више значења:
 Америкус (Индијана)
 Америкус (Џорџија)
 Америкус (Канзас)